Ро́берт Эй «Боб» Про́берт  (,  — ) — канадский хоккеист, тафгай.

Биография 
Отыграл в НХЛ 17 сезонов за «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхокс». Занимает пятое место по количеству штрафных минут в истории лиги (3300 минут в 935 матчах).

Проберт — рекордсмен «Детройта» по суммарному количеству штрафных минут (2090) и по времени, которое он отсидел на скамейке штрафников в течение одного сезона (398 минут).

Проберт официально закончил играть в ноябре 2002 года. В течение игровой карьеры он неоднократно имел проблемы с наркотиками и алкоголем.

Проберт скончался на яхте близ Виндзора (Онтарио) 5 июля 2010 года, на которой он находился со своей женой, детьми и родителями жены. По словам тестя Дэна Паркинсона, Проберт почувствовал сильные боли в груди, после чего потерял сознание. Отец жены пытался завести сердце, но спасти его не удалось.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Бобом Пробертом
 Биография и статистика Боба Проберта legendsofhockey.net

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Тафгаи НХЛ
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»